Суперкубок Іраку з футболу 2022  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 жовтня 2022 року між чемпіоном Іраку клубом Аш-Шурта та володарем кубка Іраку клубом Аль-Карх.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на goalzz
 Матч на transfermarkt
 Матч на globalsportsarchive

2022
Ірак
Жовтень 2022
2022 в ірацькому спорті